Mayfair peut faire référence à :

Toponyme 

 Mayfair, quartier de londres, dans la Cité de Westminster (Angleterre) ;
 Mayfair, banlieue de la Ville de Griffith en Australie ;
 Mayfair, census-designated place américaine située en Californie.

Patronyme
, golfeur professionnel américain

Autres
 Mayfair, une marque de cigarettes, appartenant à Gallaher Group
 , un studio d'enregistrement londonien
 Mayfair Ballroom, une salle de concert située à Newcastle upon Tyne, en Angleterre
  Magazine canadien du début du  siècle (édité de 1927 à 1959, à Toronto de 1927 à 1936 puis à Montréal de 1937 à 1959).
 , magazine érotique britannique

Notes et références